Открытый чемпионат Паттайи 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 26 января по 3 февраля 2013 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ана Иванович (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Кириленко прерывает серию из четырёх проигранных титульных матчей на этом уровне.

Парный разряд

Факты 
 Кейси Деллакква с четвёртой попытки выигрывает титульный матч соревнования ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2013 года
2013
Январь 2013 года